«Человеческая комедия» (; 1830—1856) — название цикла романов французского писателя Оноре де Бальзака (1799—1850).
 «Человеческая комедия» (The Human Comedy; 1943, рус. пер. 1958) — роман американского писателя армянского происхождения Уильяма Сарояна (1908−1981).